Dynamo Moskva je název několika sportovních klubů:

 FK Dynamo Moskva – fotbalový klub
 OHK Dynamo Moskva – hokejový klub
 MBK Dynamo Moskva – basketbalový klub mužů
 ŽBK Dynamo Moskva – basketbalový klub žen
 VK Dynamo Moskva – volejbalový klub mužů
 ŽVK Dynamo Moskva – volejbalový klub žen

Viz též Dynamo (sportovní organizace) – historie klubů Dynamo